Conthey (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis
Conthey (gemeente), een stadje gelegen in dat district